Thizz City — компіляція американського репера Мессі Марва, видана лейблами Thizz City та SMC Recordings 10 серпня 2010 р. Реліз посів 91-шу сходинку Top R&B/Hip-Hop Albums. Мастеринг, зведення: Ренді Біддл. Виконавчі продюсери: Huggy, Мессі Марв, Stretch і T.C.

Список пісень

Посилання 

Альбоми Мессі Марва